Hrobka Berchtoldů nebo Berchtoldská hrobka může být pohřebiště šlechtického rodu Berchtoldů z Uherčic:
 Hrobka Berchtoldů (Neznašov)
 Kaple svaté Barbory (Buchlovice)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Neznašov)
 Kostel svatého Martina (Budkov)

Související články 
 Berchtoldové z Uherčic